Letterman lautet der Familienname folgender Personen:

 David Letterman (* 1947), US-amerikanischer Moderator
 Rob Letterman (* 1970), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor